Чемпионат Румынии по футболу 1979/1980 — 63-й сезон главного футбольного первенства Румынии.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

1979/1980
Румыния
Румыния
Спорт в Румынии в 1979 году
Спорт в Румынии в 1980 году